Глазго — многозначный термин, означающий:
 Глазго — британский лёгкий крейсер 1936 года.
 Глазго — королевская яхта, построенная в Англии для султана Занзибара и поменявшая шестерых хозяев менее чем за 20 лет использования.

Персоналии 
 Глазго, Джордан (род. 1996) — игрок в американский футбол.
 Глазго, Уэйн (1926—2000) — американский баскетболист, олимпийский чемпион.

Топоним 
Канада
  — сообщество в канадской провинции Онтарио, расположенное в .

Новая Зеландия
  — горный хребет на северо-западном побережье Южного острова Новой Зеландии.

Суринам
  — поселение в районе Никери северной части Суринама, примерно в восьми километрах от столицы округа Нью-Никери.

Шотландия
 Глазго (, , ) — крупнейший город Шотландии.
 Глазго — самая густонаселенная из 32 областей Шотландии.

США
  — крупнейший город штата Монтана, США.

Аэропорты 
 Глазго Международный
 Глазго Прествик

Спорт 
  — женская футбольная команда, базирующаяся в Глазго, которая играет в SWPL 1, высшем дивизионе женского футбола в Шотландии, а также в высшем из двух уровней Шотландской женской премьер-лиги.

См. также 
 Глазго Уорриорз — шотландский профессиональный регбийный клуб.
 Глазго-сентрал — больший из двух, существующих магистральных железнодорожных терминалов в городе Глазго Шотландии.
 Ошибка «Глазго» — филателистическое название почтовой марки Фолклендских островов 1964 года.
 Университет Глазго — крупнейший университет в Шотландии.
 Кафедральный собор Глазго
 Метрополитен Глазго
 Список станций метрополитена Глазго
 Школа искусств Глазго
 Шкала комы Глазго
 Архиепархия Глазго
 Улыбка Глазго
 Войны мороженщиков в Глазго
 Сражение при Глазго